Семюел Перкінс (;  14 червня 1961, Бруклін, США) — американський професіональний баскетболіст, що грав на позиціях важкого форварда і центрового за декілька команд НБА. Гравець національної збірної США. Олімпійський чемпіон 1984 року.

Ігрова кар'єра 
На університетському рівні грав за команду Північна Кароліна (1980—1984). У її складі став чемпіоном NCAA 1982 року, маючи таких партнерів як Джеймс Верті та Майкл Джордан.

1984 року став олімпійським чемпіоном у складі збірної США.

Того ж року був обраний у першому раунді драфту НБА під загальним 4-м номером командою «Даллас Маверікс». Захищав кольори команди з Далласа протягом наступних 6 сезонів.

З 1990 по 1993 рік грав у складі «Лос-Анджелес Лейкерс».

1993 року перейшов до «Сіетл Суперсонікс», у складі якої провів наступні 5 сезонів своєї кар'єри.

Останньою ж командою в кар'єрі гравця стала «Індіана Пейсерз», до складу якої він приєднався 1998 року і за яку відіграв 3 сезони.

Після завершення ігрової кар'єри, став віце-президентом «Індіани».

Статистика виступів в НБА

Регулярний сезон 

|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Даллас Маверікс»
|82 ||42 ||28.3 ||.471 ||.250 ||.820 ||7.4 ||1.6 ||.8 ||.8 ||11.0
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Даллас Маверікс»
|80 ||79 ||32.8 ||.503 ||.333 ||.814 ||8.6 ||1.9 ||.9 ||1.2 ||15.4
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Даллас Маверікс»
|80 ||80 ||33.6 ||.482 ||.352 ||.828 ||7.7 ||1.8 ||1.4 ||1.0 ||14.8
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Даллас Маверікс»
|75 ||75 ||33.3 ||.450 ||.167 ||.822 ||8.0 ||1.6 ||1.0 ||.7 ||14.2
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Даллас Маверікс»
|78 ||77 ||36.7 ||.464 ||.184 ||.833 ||8.8 ||1.6 ||1.0 ||1.2 ||15.0
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Даллас Маверікс»
|76 ||70 ||35.1 ||.493 ||.214 ||.778 ||7.5 ||2.3 ||1.2 ||.8 ||15.9
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Лос-Анджелес Лейкерс»
|76 ||66 ||34.3 ||.495 ||.281 ||.821 ||7.4 ||1.5 ||.9 ||1.1 ||13.5
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Лос-Анджелес Лейкерс»
|63 ||63 ||37.0 ||.450 ||.217 ||.817 ||8.8 ||2.2 ||1.0 ||1.0 ||16.5
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Лос-Анджелес Лейкерс»
|49 ||49 ||32.4 ||.459 ||.172 ||.829 ||7.7 ||2.6 ||.8 ||1.0 ||13.7
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Сіетл Суперсонікс»
|30 ||13 ||25.4 ||.511 ||.452 ||.795 ||4.8 ||.9 ||.7 ||1.0 ||12.1
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Сіетл Суперсонікс»
|81 ||41 ||26.8 ||.438 ||.367 ||.801 ||4.5 ||1.4 ||.8 ||4 ||12.3
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Сіетл Суперсонікс»
|82 ||37 ||28.7 ||.466 ||.397 ||.799 ||4.9 ||1.6 ||.9 ||.5 ||12.7
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Сіетл Суперсонікс»
|82 ||20 ||26.5 ||.408 ||.355 ||.793 ||4.5 ||1.5 ||1.0 ||.6 ||11.8
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Сіетл Суперсонікс»
|81 ||4 ||24.4 ||.439 ||.395 ||.817 ||3.7 ||1.3 ||.9 ||.6 ||11.0
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Сіетл Суперсонікс»
|81 ||0 ||20.7 ||.416 ||.392 ||.789 ||3.1 ||1.4 ||.8 ||.4 ||7.2
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Індіана Пейсерз»
|48 ||0 ||16.4 ||.400 ||.389 ||.717 ||2.9 ||.5 ||.3 ||.3 ||5.0
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Індіана Пейсерз»
|81 ||0 ||20.0 ||.417 ||.408 ||.825 ||3.6 ||.8 ||.4 ||.4 ||6.6
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Індіана Пейсерз»
|64 ||41 ||15.6 ||.381 ||.345 ||.842 ||2.6 ||.6 ||.5 ||.3 ||3.8
|- class="sortbottom"
|style="text-align:center;" colspan="2"| Усього за кар'єру
|1,286 ||757 ||28.5 ||.459 ||.362 ||.811 ||6.0 ||1.5 ||.9 ||.7 ||11.9

Плей-оф 

|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Даллас Маверікс»
|4 ||4 ||42.3 ||.490 ||.250 ||.765 ||12.8 ||2.8 ||.5 ||.3 ||18.8
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Даллас Маверікс»
|10 ||10 ||34.7 ||.429 ||.250 ||.767 ||8.3 ||2.4 ||.9 ||1.4 ||14.9
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Даллас Маверікс»
|4 ||4 ||17.0 ||.500 ||.000 ||.696 ||8.5 ||1.3 ||1.0 ||.3 ||17.0
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Даллас Маверікс»
|17 ||17 ||33.6 ||.451 ||.143 ||.803 ||6.6 ||1.8 ||1.5 ||1.0 ||13.5
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Даллас Маверікс»
|3 ||3 ||39.3 ||.444 ||.000 ||.765 ||7.3 ||2.7 ||1.0 ||.7 ||15.0
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Лос-Анджелес Лейкерс»
|19 ||19 ||39.6 ||.548 ||.367 ||.761 ||8.3 ||1.7 ||.8 ||1.4 ||17.7
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Сіетл Суперсонікс»
|19 ||17 ||32.9 ||.436 ||.380 ||.873 ||7.0 ||1.9 ||1.0 ||1.3 ||14.4
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Сіетл Суперсонікс»
|5 ||0 ||28.2 ||.333 ||.429 ||.882 ||7.2 ||.8 ||.8 ||.4 ||9.8
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Сіетл Суперсонікс»
|4 ||1 ||35.3 ||.438 ||.455 ||1.000 ||7.8 ||3.3 ||.8 ||1.3 ||13.5
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Сіетл Суперсонікс»
|21 ||1 ||31.1 ||.459 ||.368 ||.754 ||4.3 ||1.7 ||.7 ||.3 ||12.3
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Сіетл Суперсонікс»
|12 ||6 ||28.3 ||.337 ||.311 ||.862 ||4.4 ||1.3 ||1.0 ||1.0 ||8.4
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Сіетл Суперсонікс»
|10 ||1 ||21.0 ||.381 ||.417 ||.600 ||3.2 ||1.4 ||.3 ||.5 ||5.4
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Індіана Пейсерз»
|13 ||0 ||11.2 ||.514 ||.458 ||.667 ||1.9 ||.5 ||.0 ||.2 ||4.1
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Індіана Пейсерз»
|23 ||0 ||18.1 ||.324 ||.348 ||.905 ||3.2 ||.4 ||.2 ||.3 ||4.8
|-
|style="text-align: left;"|
|style="text-align: left;"|«Індіана Пейсерз»
|3 ||0 ||6.3 ||.250 ||.250 ||– ||1.3 ||.0 ||.0 ||.0 ||1.7
|- class="sortbottom"
|style="text-align:center;" colspan="2"| Усього за кар'єру
|167 ||83 ||28.7 ||.444 ||.363 ||.785 ||5.6 ||1.5 ||.7 ||.8 ||11.1

Примітки

Посилання 

 Профіль гравця на NBA.com 

Афроамериканські баскетболісти
Центрові
Важкі форварди
Гравці збірної США з баскетболу
Баскетболісти на літніх Олімпійських іграх 1984
Призери літніх Олімпійських ігор 1984
Олімпійські чемпіони США
Олімпійські чемпіони з баскетболу
Баскетболісти «Даллас Маверікс»
Баскетболісти «Лос-Анджелес Лейкерс»
Баскетболісти «Сіетл Суперсонікс»
Баскетболісти «Індіана Пейсерз»
Задрафтовані «Даллас Маверікс»
Уродженці Брукліна
Призери Панамериканських ігор 1983 року
Спортсмени з Коннектикуту
Спортсмени зі штату Нью-Йорк